Балах Вадим Віталійович (псевдонім Вадим Сварог, * 9 липня 1906, Петрашівка — 11 травня 2005, Монтерей (Каліфорнія)) — український філолог, журналіст.
 Дір ель Балах - місто, Сектор Гази